Ipora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iporã (ort), Paraná, 
 Iporá (ort), Goiás, 
 Iporã (kommun), Paraná, 
 Iporá (kommun), Goiás,

Spanien 

 Marmolejo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar